Riverside Farm bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Riverside Farm (Pennsylvania), ID-Nr. 88000461
 Riverside Farm (Tennessee), ID-Nr. 06001132